Сайас () — испанская фамилия. Носители:

  (род. 1941) — мексиканский актёр.
 Альфред де Зайас (Сайас) (род. 1947) — известный американский военный историк кубинского происхождения, внучатый племянник Альфредо Сайас-и-Альфонсо.
  (1861 – 1934) — 4-й Президент Кубы.
 Сайас, Дэвид (род. 1969) — американский театральный, телевизионный и киноактёр пуэрто-риканского происхождения.
 Сайас, Мануэль (род. 1975) — кубинский кинорежиссёр-документалист.